est la formule brute de plusieurs isomères.

 4-éthylgaïacol, numéro CAS 
 hydroperoxyde de cumène, numéro CAS